Die 39. Schacholympiade 2010 der Frauen fand 2010 in Chanty-Mansijsk (Russland) statt.

Übersicht 

Bei der 39. Schacholympiade 2010 in Chanty-Mansijsk spielten 115 Teams bei den Frauen.Unten ist der Endstand als komplette Fortschrittstabelle aufgeführt.

Anmerkungen zur Tabelle und Ermittlung der Platzierung 

Die Schacholympiade ist ein Mannschaftsturnier. In Chanty-Mansijsk wurden elf Runden nach Schweizer System gespielt. Beim Schweizer System werden jeweils wertungsgleiche Mannschaften untereinander ausgelost, wobei die Startnummer (SN) berücksichtigt wird. Jede Mannschaft (Team) konnte pro Mannschaftskampf vier Spieler einsetzen. Je Mannschaftskampf werden vier Einzelpunkte (Brettpunkte) vergeben. Der Code ist ein Kurzschlüssel für die Mannschaften. Die Summe der Brettpunkte steht unter BP. Das Ergebnis eines Mannschaftskampfes sind die Mannschaftspunkte (Sieg = 2, Unentschieden = 1, Verlust = 0).

Zur Ermittlung der Platzierung (Rg = Rang) wurden in Chanty-Mansijsk folgende Wertungen herangezogen.
 MP (Summe der Mannschaftspunkte)
 Wtg2 (Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung)
 BP (Summe der Brettpunkte)
 Wtg4 (Olympiade-Buchholz-Wertung)

Endstand der Frauen als Fortschrittstabelle

Anmerkungen 
 Die Mannschaft aus Angola reiste verspätet an, konnte aber zur fünften Runde in das Turnier einsteigen.
 Die Mannschaften aus Libyen und Honduras absolvierten das gesamte Turnier mit je drei Spielerinnen, gaben also in jeder Runde eine Partie kampflos ab. Da jeweils unterschiedliche Bretter freigelassen wurden, ergab das direkte Duell der beiden Teams ein 2:2, wobei jede Mannschaft eine Partie durch reguläres Spiel und eine weitere kampflos gewann.

Weblinks 

 Official Web Site of the World Chess Olympiad 2010 in Chanty-Mansijsk (englisch & russisch)
 39th Olympiad Khanty-Mansiysk 2010 Women tournament auf WienerZeitung.at (sehr viele detaillierte Statistiken)
 Informationen bei Chessdom.com (englisch)
 Die Schacholympiaden und Berichte hierzu von Gerhard Hund

2010 Frauen
Schachveranstaltung 2010
Liste (Schach)
Frauenschachturnier